Le championnat d'Afrique de rugby à sept 2016 est un tournoi de rugby à sept qui s'est déroulé au Safaricom Stadium de Nairobi au Kenya le 23 et .

Les équipes d'Ouganda, et de Namibie finissent respectivement première et deuxième leur permettant de participer à l'édition 2017 du tournoi de Hong Kong, celui  accueillant le tournoi de qualification ouvert à douze équipes qui permet à une équipe d'accéder à son statut d'équipe permanente pour la saison suivante des .

L'équipe d'Île Maurice qui termine dernière et l'équipe de Zambie qui termine avant dernière, sont toutes deux relégués en division inférieure.

Équipes participantes 

Douze équipes réparties en quatre poules participent au tournoi de qualification :

Tournoi final 

Les quatre équipes remportant leur poule se dispute le titre au sein de la . Les équipes classées deuxième se disputent la . Les quatre autres équipes disputent la .

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phases finales







Classement final du tournoi

Notes et références 

Compétition de rugby à sept
Rugby à sept
Rugby à sept 2016
Événement sportif à Nairobi
Sport en septembre 2016